A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 400 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 17. és 20. között tartották a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 55,60 másodperc, míg a B-szint 56,60 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az első forduló futamait augusztus 17-én tartották. Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező négy futó került tovább.

Elődöntő 
Az elődöntő két futamát augusztus 18-án tartották. A futamok első négy helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 20-án futották.

Források 

N00400